University of St. Thomas steht für folgende Universitäten:

 University of St. Thomas (Minnesota), Saint Paul
 University of St. Thomas (Texas), Houston
 Päpstliche Universität Heiliger Thomas von Aquin, Rom
 University of Santo Tomas, Manila, Philippinen

St. Thomas University steht für folgende Bildungseinrichtungen:
 St. Thomas University, Miami Gardens, Florida, Vereinigte Staaten
 St. Thomas University (Amagasaki), Amagasaki, Japan
 St. Thomas University (Fredericton), Fredericton, New Brunswick, Kanada